Перемогла в турнірі Єлєна Остапенко, здолавши в фіналі минулорічну чемпіонку  Юлію Ґерґес, 6–4, 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щаслива лузерка
  Бібіане Схофс

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

BGL Luxembourg Open - Singles
Luxembourg Open
2019 у люксембурзькому спорті